Xylophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mannerheim 1823. Enligt Catalogue of Life ingår Xylophilus i familjen ögonbaggar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen halvknäppare.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ögonbaggar
Xylophilus